2 miejscowości w Estonii:
 Vainu – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Sauga.
 Vainu – wieś w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Sonda.